Hickory Flat (Alabama)
 Hickory Flat (Géorgie)
 Hickory Flat (Mississippi)
 Hickory Flat (Virginie)